Poulle est un patronyme porté notamment par :
 Emmanuel Poulle (1928-2011), archiviste et historien français ;
 François Poulle (né en 1942), enseignant-chercheur et un essayiste français ;
 Guillaume Poulle (1861-1937), homme politique français ;
 Henri-Emmanuel Poulle (1792 ou 1793-1877), magistrat et député français.